Teyler ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Teyler (um 1648–um 1709), niederländischer Künstler, Philosoph und Mathematiker
 Pieter Teyler van der Hulst (1702–1778), niederländischer Tuchfabrikant und Sammler
 Rütger de Teyler (1652–1712), königlich preußischer Generalmajor

Siehe auch:

 Teylers Museum, 1778 in Haarlem (Niederlande) gegründetes Museum für Natur- und Technikgeschichte
 Theiler, Teiler
 Tyler, Tylor